Ossébi est un nom de famille notamment porté par : 

 Bruno Ossébi (1964-2009), journaliste franco-congolais
 Henri Ossébi (?-), homme politique congolais